Palazzo Farnese ist der Name folgender Paläste in Italien:

 Palazzo Farnese (Canino) in der Gemeinde Canino, Provinz Viterbo, Latium
 Palazzo Farnese (Caprarola) in der Gemeinde Caprarola, Provinz Viterbo, Latium
 Palazzo Farnese (Castellammare di Stabia) in der Stadt Castellammare di Stabia, Metropolitanstadt Neapel, Kampanien
 Palazzo Farnese (Gradoli) in der Gemeinde Gradoli, Provinz Viterbo, Latium
 Palazzo Farnese (Ischia di Castro) in der Gemeinde Ischia di Castro, Provinz Viterbo, Latium
 Palazzo Farnese (Latera) in der Gemeinde Latera, Provinz Viterbo, Latium
 Palazzo Farnese (Marta) in der Gemeinde Marta, Provinz Viterbo, Latium
 Palazzo Farnese (Ortona) in der Stadt Ortona, Provinz Chieti, Abruzzen
 Palazzo Farnese (Piacenza) in der Stadt Piacenza, Provinz Piacenza, Emilia-Romagna
 Palazzo Farnese (Rom) in Rom